Rohan Bopanna e Jeevan Nedunchezhiyan erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Pierre-Hugues Herbert e Gilles Simon.

Robin Haase e Matwé Middelkoop hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Herbert e Simon con il punteggio di 7–65, 7–65.

Teste di serie 

  Robert Lindstedt /  Franko Škugor (quarti di finale)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (campioni)

  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrėj Vasileŭski (quarti di finale)
  Rohan Bopanna /  Jeevan Nedunchezhiyan (quarti di finale)

Wildcard 

  Sriram Balaji /  Vishnu Vardhan (primo turno)

  Benoît Paire /  Arjun Kadhe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2018